Трубная — может означать:
 Трубная — прилагательное в единственном числе, образованное от слова «труба», означающее принадлежность к трубе, например:
 Трубная резьба

Географические объекты 
 Трубная — железнодорожная станция Приволжской железной дороги в Волгоградской области.
 Трубная — станция метро в Москве.

См. также 
 Трубная беременность
 Трубная гора — в Новоуральске.
 Трубная металлургическая компания
 Трубная площадь
 Трубная промышленность России
 Трубная улица
 Трубная-Солоная — река в России.
 Трубный
 Дом на Трубной — советский художественный фильм, сатирическая кинокомедия.